Sondre Sørli (Kristiansund, 1995. október 30. –) norvég labdarúgó, a Bodø/Glimt csatárja.

Pályafutása 
Sondre Sørli Kristiansund városában született. A ifjúsági pályafutását az ottani Clausenengen klubjánál kezdte, majd a Kristiansundnál nevelkedett tovább.

2014-ben mutatkozott be a Kristiansund felnőtt csapatában. Először a 2014. április 21-ei, HamKam elleni 0–0-ás döntetlen mérkőzésen lépett pályára. Első két gólját a 2016. augusztus 16-ai, Levanger elleni 3–1-re megnyert meccsen lőtte. 2021. március 24-én négyéves szerződést kötött a Bodø/Glimt klubjával.

Statisztikák 
2023. március 5. szerint

Sikerei, díjai 
Bodø/Glimt
 Eliteserien
 Bajnok (1): 2021
 Ezüstérmes (1): 2022

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1995-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Kristiansund labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek